Levi-Zerlegung steht für:

 Levi-Zerlegung (Lie-Gruppe)
 Levi-Zerlegung für Lie-Algebren, siehe Satz von Levi (Lie-Algebra)